La figlia del vento (On with the Dance) – film del 1920 diretto da George Fitzmaurice
La figlia del vento (Ernte) – film del 1936 diretto da Géza von Bolváry
Figlia del vento (Jezebel) – film del 1938 diretto da William Wyler